Der Flugplatz Vettweiß-Soller ist ein Ultraleichtfluggelände für Ultraleichtflugzeuge des Vereins der UL-Luftsportgemeinschaft Gertrudenhof e. V.

Geschichte 
Nordöstlich von Soller haben 1995 die Ultraleichtflieger aus Morschenich (Gemeinde Merzenich) und Umgebung  einen neuen Standort gefunden. Der landwirtschaftliche Betrieb des Gertrudenhofes bietet eine große Halle, an der eine Graspiste angelegt wurde. Das Ultraleichtfluggelände ist ausschließlich für die Ultraleichtfliegerei bestimmt.

Weblinks 
 UL-Luftsportgemeinschaft Gertrudenhof e. V.
 Platzdaten

Vett
Verkehrsbauwerk im Kreis Düren
Bauwerk in Vettweiß
Vettweiss
Erbaut in den 1990er Jahren